Верби́сты (), Общество Слова Божьего — католическая монашеская конгрегация, основанная в 1875 году в деревне  в общине Венло в Нидерландах святым Арнольдом Янссеном.

Деятельность 
Главное направление деятельности вербистов — миссионерская деятельность. Также конгрегация издаёт христианскую литературу, её члены работают в сфере христианского образования.

В 2018 году в конгрегации состояли 6 005 монахов, из них 4 185 священников. Вербистам принадлежит 329 монашеских обителей в 67 странах. В 2018 году Генеральным Настоятелем Общества был избран Пауль Буди Кледен.

История 
Общество было основано священником А. Янссеном 8 сентября 1875 года, как миссионерская организация, ставящая своей целью евангелизацию народов. В первое десятилетие вербисты существовали, как объединение священников и мирян, причём жизнь мирян в обществе регулировалась уставом доминиканских терциариев. Начиная с 1884 года общество Слова Божия было преобразовано в монашескую конгрегацию, члены которой должны были приносить монашеские обеты. Устав конгрегации утверждён Святым престолом в 1905 году.

В начале XX века вербисты насчитывали более 2 тысяч человек. Первая миссия была основана в 1882 году в Южном Китае. На стыке веков Общество организовало несколько миссий в Южной Америке, Африке, Новой Гвинее, Филиппинах и в Японии. В 1920 году вербистами была организована специальная семинария на юге США для афроамериканцев.

Вербисты занимались наукой, главным образом, этнографией и антропологией. Видный вклад в науку внёс входивший в число вербистов австрийский этнограф Вильгельм Шмидт, был основан Антропологический институт в Швейцарии.

В начале 20-х годов XX века вербисты принимали участие в оказании помощи, которую Святой Престол оказывал голодающим Поволжья. С восстановлением в России нормального функционирования Католической церкви в 90-х годах вербисты возобновили деятельность в России. В 1994—2000 годах Апостольским нунцием в России был вербист Джон Буковски, одним из первых российских епископов Ежи Мазур. Вербисты окормляют приходы в Иркутске, Благовещенске, Свободном, Вологде, Тамбове, Волгограде, Архангельске, Ярославле, Костроме. В Москве вербисты служат в приходе святой Ольги , в Санкт-Петербурге в возвращённом Церкви в 2002 году храме Посещения Пресвятой Девой Марией праведной Елизаветы. В Белоруссии вербисты работают в Барановичах (Брестская обл.) и других окрестных приходах.

Примечания

Литература 
 Крысов А. Г. Вербисты, католическая миссионерская конгрегация // Православная Энциклопедия, под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, Т. VII, М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2004 г., стр. 705.
 Католическая энциклопедия 
 Католическая энциклопедия. Т.2. Изд. Францисканцев, М.:2005.

Ссылки 

 Сайт вербистов 
 Статистика ордена 

Католические ордены
Вербисты